Людвиг Кюблер (; , , близ Мюнхена, Бавария — , Любляна, Югославия) — немецкий военный деятель. Генерал горнострелковых войск (1 августа 1940 года)

Биография 
Родился в большой семье врача Вильгельма Кюблера и его супруги Розы (урожд. Браун) — 6 братьев и сестёр. В 1895—1898 годах учился в начальной школе, затем последовательно в двух прогимназиях и некоторое время в Максимилианеуме.

 20 июня 1908 года начал службу фанен-юнкером в вооруженных силах Германской империи. С 1 октября 1909 по 14 октября 1910 года учился в мюнхенском военном училище (5-й в выпуске).
 23 октября 1910 года присвоено звание лейтенант. Служба в 15-м баварском пехотном полку имени короля Фридриха-Августа Саксонского.

Первая мировая война 
Участвовал в Первой мировой войне на Западном фронте, в пулемётной роте. Был ранен. Награждён Железным крестом 2-го класса, а затем 1-го класса. (соответственно 16 сентября и 14 октября 1914 года). Участвует в битве на Сомме и при Вердене. С 21 сентября 1915 года — полковой адъютант, с 18 августа 1918 года — командир батальона и капитан. Среди остальных наград — Баварский орден «За военные заслуги» (4-я ст. с мечами) и Саксонского Ордена Альбрехта. Во время 1-й мировой погибли три брата Кюблера.

На момент подписания перемирия находился в госпитале. Участвовал с местным ополчением и фрайкором Эппа в подавлении Баварской советской республики.

В период Веймарской республики — служба в Рейхсвере.

В 1932 году присвоено звание подполковник. Командир 98-го горнострелкового полка.

С 1938 года командир 1-й горнострелковой дивизии.

Вторая мировая война 

27 октября 1939 года награждён Рыцарским крестом Железного креста

С 1940 года командир XLIX горного корпуса. В составе группы «Юг» воевал против СССР.

С 1941 года командующий 4-й армией

В 1942 году назначен командиром LXXXVII горного корпуса. Одновременно командующий войсками вермахта в зоне Адриатического побережья.

После окончания войны был арестован вместе с братом — генерал-лейтенантом . Также в плен попал и преемник Кюблера генерал , затем они были переданы властям Югославии. Военным судом был приговорен к повешению. Приговор приведен в исполнение 18 августа 1947 года.

Награды 
 Железный крест 2-го класса (16 сентября 1914) (Королевство Пруссия)
 Железный крест 1-го класса (17 ноября 1914)
 Орден «За военные заслуги» 4-го класса с короной и мечами  (Королевство Бавария)
 Орден Альбрехта рыцарский крест 2-го класса с мечами (12 мая 1916) (Королевство Саксония)
 Нагрудный знак «За ранение» чёрный (7 июня 1918) (Германская империя)
 Почётный крест Первой мировой войны 1914/1918 с мечами (15 декабря 1934)
 Медаль «За выслугу лет в вермахте» с 4-го по 1-й класс
 Медаль «В память 13 марта 1938 года» (21 ноября 1938)
 Пряжка к Железному кресту 2-го класса (15 сентября 1939) 
 Пряжка к Железному кресту 1-го класса (20 сентября 1939)
 Рыцарский крест Железного креста (27 октября 1939)

Литература 
 Залесский К. А. Кто был кто в Третьем Рейхе.- М.: АСТ, 2002.- ISBN 5-17-015753-3

Генералы вермахта
Казнённые в 1947 году
Повешенные в Югославии
Нацистские преступники
Казнённые военные преступники